Суховцы:

 Суховцы — село, входит в Радуховский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.
 Суховцы — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.